

Geografia
 Canada
 Rosedale – frazione della Divisione No. 5, Alberta
 Rosedale – municipalità rurale del Manitoba
 Rosedale – quartiere di Toronto
 Stati Uniti d'America
 Rosedale – census-designated place  della Contea di Kern, California
 Rosedale – città della Contea di Parke, Indiana
 Rosedale – villaggio della Parrocchia di Iberville, Louisiana
 Rosedale – census-designated place  della Contea di Baltimora, Maryland
 Rosedale – città della Contea di Bolivar, Mississippi
 Rosedale – quartiere del borough di Queens, New York
 Rosedale – census-designated place  della Contea di Grant, Nuovo Messico
 Rosedale – città della Contea di McClain, Oklahoma
 Sudafrica
 Rosedale – città della Municipalità locale di Imbabazane

Altro
 Philip Rosedale (1968) – imprenditore e fisico statunitense